У даній статті подано перелік саундтреків до аніме та фільмів «Death Note»

Саундтреки до фільмів

Фільм перший 
 Sound of Death Note — саундтрек до першого фільму під назвою "Death Note; композитор — Каваї Кендзі. Вихід у світ — 17 червня 2006.

Фільм другий 
Sound of Death Note the Last name — саундтрек до другого фільму під назвою "Death Note: the Last name; композитор — Кавай Кенджі. Вихід у світ — 2 листопада 2006.

Саундтреки до аніме 
Death Note original soundtrack для аніме вперше були випущені в Японії 21 грудня 2006 року. Був виданий VAP.

Диск 1

Диск 2 
Реліз — 21 березня 2007

Диск 3 
Реліз — 27 червня 2007

Див. також 
 Death Note
 Правила Записника Смерті

Death Note